Вікіпедія пфальцським діалектом німецької мови (пфал. діал. Wikipedia) — розділ Вікіпедії пфальцським діалектом німецької мови. Створена у 2010 році. Вікіпедія пфальцським діалектом німецької мови станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у цій Вікіпедії — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії пфальцським діалектом німецької мови .

Історія 
 Березень 2015 — створена 2 000-на стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання